Ноймаркт-им-Мюлькрайс () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Фрайштадт. . Официальный код — 40 612.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Христиан Денкмайер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии